— японский научно-фантастический роман, автором которого является Акияма Мидзухито. В 2005 году на студии Toei Animation была снята одноимённая OVA из шести эпизодов.

Сюжет 
История основывается на секретной войне, начавшейся в 1947 году, и персонажах так или иначе в неё вовлечённых. Главный герой, молодой старшеклассник по имени Наоюки Асаба, в последний день летних каникул тайком пробирается на территорию школьного бассейна для того, чтобы поплавать. Там он встречает странную девочку Кану Ирию, у неё непонятные металлические полушария на запястьях. Кана пришла в бассейн за тем же, зачем и Наоюки. Выясняется что она не умеет плавать и Асаба сначала спасает её, а потом предлагает поучить. Во время урока появляется несколько человек ищущих Кану, и увозят её на расположенную рядом авиабазу, где она сейчас живёт.

На следующий день Кана неожиданно переводится в школу, в класс Наоюки. Постепенно они начинают друг другу нравиться, и он зовёт её вступить в школьный клуб журналистов, в котором состоит сам (на самом деле он делает это больше из-за того, что глава клуба очень его просит).

Персонажи 
 — самый обыкновенный ученик второго класса средней школы, который большую часть свободного времени проводит с друзьями. Его семья заведует небольшой парикмахерской и, наверное, поэтому Наоюки так виртуозно владеет ножницами. Однако, кроме умения подстригать волосы, ничем другим похвастать не может — никаких особых талантов или хобби у него нет.
 Сэйю: Дайсукэ Намикава

 — замкнутая и довольно необщительная девочка, которая страдает от постоянных провалов в памяти и частого кровотечения из носа. После инцидента с проникновением на территорию школьного бассейна её решают перевести в тот же класс, где учится Наоюки. И вот, начиная со второго полугодия, она становится его одноклассницей. Однако, из-за постоянных телефонных звонков и проблем со здоровьем, ей приходится часто отлучаться с занятий.
 Сэйю: Ай Нонака

 — одноклассница Наоюки, эмоциональное состояние которой очень сложно назвать умеренным или сбалансированным. Её неоправданный гнев и раздражительность влекут за собой крайне безрассудные действия и поступки. Готова устроить ссору даже из-за каких-то ничтожных мелочей и довести ситуацию до крупного скандала. Очень недолюбливает Кану, которой так много внимания уделяет Наоюки, в которого она влюблена.
 Сэйю: Саэко Тиба

 — немного чудаковатый, эксцентричный, неиссякаемо энергичный, готовый в любое время дня и ночи к безрассудным поступкам. Проявляет неподдельный интерес к внутренним делам армии и старается собрать всю возможную информацию, так или иначе связанную с тем, что происходит за закрытыми дверями.
 Сэйю: Хироси Камия

 — мужчина средних лет, который при первом знакомстве не представился полностью, а лишь уклончиво ответил, что является опекуном Ирии. Постоянно следит за состоянием её здоровья и психики. И тем не менее, несмотря на доброту и заботу, использует сложившуюся ситуацию в своих целях.
 Сэйю: Кадзухико Иноуэ

 — коллега Эномото, которой приходиться исполнять роль школьной медсестры, чтобы держать Ирию под постоянным присмотром. Скрывает своё настоящее имя и факт того, что является тайным агентом.
 Сэйю: Хоко Кувасима

 — младшая сестра Наоюки.
 Сэйю: Наоко Такано

 — одноклассник Наоюки и Акихо.
 Сэйю: Хирофуми Танака

 — классный руководитель.
 Сэйю: Масая Такацука

Список серий

Саундтрек 
Открывающая тема: «Forever Blue»
 Текст: 
 Аранжировка: 
 Вокал: 
Закрывающая тема: «Himawari» 
 Текст: 
 Аранжировка: Хироси Такаки
 Вокал: Тихиро Имаи

Авторский состав

Примечания

Ссылки 
     
Официальный сайт OVA 

Манга 2007 года
Аниме 2005 года